Résultats détaillés de l’édition 1984 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 27 août au .

Faits marquants 
L'Américain John McEnroe remporte son quatrième titre à New York en prenant une revanche éclatante sur son bourreau de Roland Garros, Ivan Lendl. Expédié en finale de Wimbledon, le double tenant du titre Jimmy Connors est tout près de créer une énorme sensation face à McEnroe, ne s'inclinant qu'au terme des cinq sets. Dans l'autre demi finale, l'affrontement est tout aussi intense, Lendl parvenant à sauver une balle de match au , alors qu'il semblait battu sur une volée du jeune Australien Pat Cash.

Dans le tableau féminin, l'Américaine Martina Navrátilová conserve son titre et inflige en finale une  consécutive à sa grande rivale Chris Evert. Mais contrairement à leurs affrontements précédents en 1984, Evert ne lâche les armes qu'au bout de trois manches serrées, Navrátilová ne montrant très solide au moment de conclure.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1984 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1984
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en août 1984
Tennis en septembre 1984